Отовице могу бити:

 Отовице (Карлове Вари), насељено мјесто у округу Карлове Вари, Карловарски крај, Чешка Република
 Отовице (Наход), насељено мјесто у округу Наход, Краловехрадечки крај, Чешка Република